

Astronomia
 5197 Rottmann – asteroide della fascia principale

Persone
 Carl Anton Joseph Rottmann – pittore tedesco
 Rolf Rottmann – ex giocatore di calcio a 5 guatemalteco
 Wolfgang Rottmann – ex biatleta austriaco